Право на рождение, см. Право на жизнь с момента зачатия.

Также название фильмов и телесериалов (, ):

  — фильм, 1952, Мексика
  — телесериал, 1965, Венесуэла
  — фильм, 1966, Мексика
  — телесериал, 1966, Мексика
 «Право на рождение» — телесериал, 1981, Мексика
  — телесериал, 2001, Бразилия
  — телесериал, 2001, Мексика